Název Čertův potok má více vodních toků:

 Čertův potok (přítok Odry) – levostranný přítok Odry v okrese Opava
 Čertův potok (přítok Vltavy) – pravostranný přítok Vltavy v okrese Příbram
 Čertův potok (přítok Zábrdky) – pravostranný přítok Zábrdky v okresech Česká Lípa a Liberec

Související články 
 Čertov potok